Bertone (bedrijf), een Italiaans bedrijf dat autocarrosserieën ontwerpt en produceert
Tarcisio Bertone (1934), een Italiaans kardinaal